Мунтаньола ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 40,3 км². Население — 587 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны